Kazuya Maeda kan henvise til:

 Kazuya Maeda (fodboldspiller, født 1982) - japansk fodboldspiller født i 1982
 Kazuya Maeda (fodboldspiller, født 1984) - japansk fodboldspiller født i 1984